71. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  6–11 października 1998 w holenderskim mieście Valkenburg aan de Geul. Były to siódme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1925, 1938, 1948, 1959, 1967 i 1979). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Holenderka Leontien van Moorsel, która zdobyła dwa medale (złoty i srebrny). 

W 2012 ogłoszono, że wszystkie wyniki Amerykanina Lance Armstronga od 1 sierpnia 1998 zostały anulowane, a zawodnik za stosowanie środków dopingujących dożywotnio zdyskwalifikowany przez Amerykańską Agencję Antydopingową. W tej sytuacji zostały anulowane zajęte przez niego 4. miejsca w wyścigu z startu wspólnego i jeździe indywidualnej na czas.

Reprezentacja Polski nie zdobyła żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 5. miejsca przez Dorotę Czynszak w jeździe indywidualnej na czas juniorek.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 770 osób (195 kobiet i 575 mężczyzn) z 58 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Hiszpania (39 osób), Włochy (39) i Francja (38).

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 27 osób (20 zawodników i 7 zawodniczek) we wszystkich konkurencjach.

Obrońcy tytułów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1998 w kolarstwie
1998 w Holandii
Kolarstwo w Holandii